Toki – zaloty ptaków
 Toki – komunikator mobilny
 Toki – platformowa gra komputerowa

Miejscowości w Polsce 
 Toki – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Skrwilno
 Toki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Czernice Borowe
 Toki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Wodynie
 Toki – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Nowy Żmigród

Miejscowość na Ukrainie
 Toki – wieś w rejonie podwołoczyskim obwodu tarnopolskiego Ukrainy

Miejscowość i rzeka w Japonii
 Toki – miasto w prefekturze Gifu na wyspie Honsiu
 Toki (także Shōnai lub Tamano) – rzeka w Japonii przepływająca przez Prefekturę Gifu i Aichi

Miejscowości na Białorusi 

 Toki – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Duniłowicze.